Интервал ( «промежуток, расстояние») может означать:

 Интервал (математика) — множество всех чисел, удовлетворяющих  строгому неравенству .
 Интервал (музыка) — отношение высот (звуковых частот) двух тонов (созвучие двух нот).
 Интервал (военное дело) — расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями или воинскими частями.
 Интервал (типографика) — расстояние между опорными линиями соседних строк текста.
 Интервал (теория относительности) — расстояние между событиями в пространстве-времени.
 Интервал QT — медицинский термин, обычно используемый в специальной области кардиологии — электрокардиографии.
 Интервал повторения — оценка интервала времени между такими событиями, как землетрясение, наводнение.
 Интервал сходимости
 Интервал сходимости степенного ряда
 Интервалы между простыми числами

См. также 
 Интервальная арифметика
 Интервальные повторения
 Интервальные роды
 Интервальные тренировки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок. 
 Интервальный граф — граф пересечений мультимножества интервалов на прямой. 
 Полуинтервал
  (значения)
 Таймфрейм